Малеви́зи () — община (дим) в Греции на севере Крита на побережье Критского моря в периферийной единице Ираклион в периферии Крит. Население  жителя по переписи 2011 года. Площадь 291,907 квадратного километра. Плотность 85,18 человека на квадратный километр. Административный центр — Газион. Димархом на местных выборах 2014 года избран Констандинос Мамулакис ().

Создана с 2011 года по программе «Калликратис» при слиянии упразднённых общин Газион, Крусон и Тилисос.

Название община получила от небольшого венецианского замка Мальвичино () на холме над Керамуционом.

На западе общины текут реки Алмирос и Газанос () и впадают в бухту Ираклион, находятся пляжи Амудара () и Линоперамата (), скалистый утес Кери () и ущелье Алмирос ().

Административное деление 

Община (дим) Малевизи делится на 3 общинные единицы.

Примечания

Ссылки
 

Димы Крита
Ираклион